Fillinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Fillinger (1909–1983), deutscher Politiker (SED)
 Mario Fillinger (* 1984), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Filliger
 Villinger